Příjmení Noll nosí více osobností:

David Noll (* 1958) – český hudebník a skladatel
Ella Nollová (1889–1959) – česká herečka
Ingrid Nollová (* 1935) – německá spisovatelka detektivních románů
Karel Noll (1880–1928) – český herec
Mark Noll (* 1946) – americký historik
Miloš Noll (1926–1998) – český malíř, grafik, scénograf a scenárista